Julien Buge ist der Name folgender Personen:

* Julien Buge (Fußballspieler, 1913) (1913–1940), französischer Fußballspieler
 Julien Buge (Fußballspieler, 1935) (* 1935), französischer Fußballspieler